Szawłowski – polski herb szlachecki
Osoby:
 Andrzej Szawłowski – fikcyjna postać z polskiego serialu telewizyjnego Ekstradycja
 Bolesław Szawłowski – polski ksiądz katolicki zamordowany na Wołyniu w lipcu 1943 w ramach krwawej niedzieli
 Ryszard Szawłowski – polski politolog i historyk